Slag bij Zela (67 v.Chr.)
 Slag bij Zela (47 v.Chr.)